Wasenhof heißen folgende geographische Objekte:

 Wasenhof (Kirchroth), Ortsteil der Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wasenhof (Petershausen), Ortsteil der Gemeinde Petershausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Wasenhof (Gemeinde Schwarzau), Ortslage von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
Siehe auch:
Schloss Wasenhof
Wassenhove